Mieres (Asturië), een gemeente in de Spaanse provincie en regio Asturië
 Mieres (Girona), een gemeente in de Spaanse provincie Girona in de regio Catalonië